

Григор'євський сільський округ — адміністративна одиниця, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Григор'євський сільський округ — адміністративна одиниця, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Григор'євський сільський округ — адміністративна одиниця, Павлодарський район, Павлодарська область